Syndrom des kleinen Magens steht für:
 Dumping-Syndrom  (nach Magenoperation)
 Mikrogastrie (angeboren)